Medhjälp till mord kan avse:

 Medhjälp till mord – behandlas i Sverige tillsammans med medhjälp till andra brott i Brottsbalken, se Medhjälp till brott 
 Medhjälp till mord (USA) – en juridisk doktrin som tillämpas i vissa jurisdiktioner, främst i vissa delstater i USA